Colerus von Geldern ist der Familienname folgender Personen:

 Egmont Colerus von Geldern (1888–1939), österreichischer Schriftsteller
 Emil Colerus von Geldern (1856–1919), österreich-ungarischer Korpsführer im Ersten Weltkrieg, zuletzt General der Infanterie